дизамбіги
 Петрівська волость
 Петрівська вулиця
 Петрівська селищна рада
 Петрівська сільська рада
 Петрівська фортеця

 а також
 Петрівська алея (Київ)
 Петрівська Гута
 Петрівська липа